Floor – forma olandese dei nomi propri di persona Fiorenzo e Flora
Floor – gruppo musicale statunitense
Floor o parte intera – funzione matematica
Kim Floor – cantante, attore e presentatore televisivo finlandese